Гранха Гонзалез има више значења:

 Гранха Гонзалез (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Гонзалез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Гонзалез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Гонзалез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Гонзалез (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику